Der Name Kernkraftwerk Süd tragen:
 
 das Kernkraftwerk Dahlen, ein verworfenes Kernkraftwerk in der DDR
 das Kernkraftwerk Wyhl, ein verworfenes Kernkraftwerk in Baden-Württemberg